

Toponyme 

 Croisy, une commune du département du Cher dans la région Centre-Val de Loire, en France.
 Croisy-sur-Andelle, une commune du département de la Seine-Maritime dans la région Normandie, en France.
 Croisy-sur-Eure, une commune du département de l'Eure dans la région Normandie, en France.

Patronyme 
 Aristide Croisy (1840-1899), sculpteur français ;
 Félix de Croisy, dramaturge du  siècle.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France